Ферна́ндо Лу́кас Ма́ртинс (; ), более известный как Ферна́ндо () — бразильский футболист, опорный полузащитник «Антальяспора». Выступал за сборную Бразилии.

Биография 
Фернандо родился в маленьком городе Эрешин в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Отец работал разнорабочим в местной футбольной команде, а мать была поваром. Начал играть в футбол уже с 4 лет, гоняя мяч в футбольной школе в родном городке. В шесть лет Фернандо играл форварда, как его кумиры Роналдо и Ромарио, но через пару лет мальчик подрос, стал одним из самых мощных футболистов в команде и был переведён в полузащиту. Семья бразильца была небогата, а сам он был так увлечён футболом, что иногда забывал есть в течение дня — дело доходило до голодных обмороков.

В 11 лет Фернандо пригласила команда «Жувентуд» — один из членов Клуба Тринадцати, организации сильнейших и популярнейших клубов Бразилии. В «Жувентуде» бразилец провёл два года, после чего его пригласили в «Гремио» из Порту-Алегри — один из двух грандов его родного штата.

Клубная карьера

«Гремио» 

В 2009 году молодёжная команда «Гремио» стала чемпионом в своей возрастной группе. Лидеров того состава перевели в основу, в том числе и Фернандо. 28 июня в матче против «Спорт Ресифи» он дебютировал за основную команду в бразильской Серии A, во втором тайме, заменив Элдера Сантуша. Больше в том сезоне на поле не выходил. 14 марта 2010 года в поединке Лиги Гаушу против «Интер Санта-Марии» Фернандо забил свой первый гол за «Гремио». В том году он выиграл с командой Лигу Гаушу и дебютировал в Кубке Либертадорес. 2 мая 2013 года в матче Кубка Либертадорес против колумбийского «Санта-Фе» Фернандо забил мяч. Параллельно довольно успешно выступал в составе юношеской сборной Бразилии и считался одним из самых талантливых опорников своего поколения.

Под руководством нового главного тренера Ренато Гаушо стал одним из лидеров «Гремио», сыграв в 67 матчах во всех турнирах. Забил семь голов, среди которых стоит выделить красивейший гол в противостоянии с «Палмейрасом», забитый пушечным ударом с 27 метров. Своей великолепной игрой Фернандо привлёк внимание европейских грандов. Его связывали с «Порту», «Саутгемптоном», «Атлетико» и «Реал Мадридом». Однако хавбек решил пойти по пути некоторых своих соотечественников, подписав контракт с донецким «Шахтёром».

«Шахтёр» (Донецк) 

13 июня 2013 года Фернандо подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром». Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. 14 июля в матче против «Говерлы» он дебютировал в чемпионате Украины, заменив Фреда во втором тайме. 21 сентября в поединке против «Ворсклы» Фернандо забил свой первый гол за донецкий клуб. После начала вооружённого конфликта в Донбассе он заметно растерял мотивацию и стал реже выходить на поле. Сам Фернандо рассказывал, что он старался не выходить на улицу вечером, ездил только на тренировки, а квартиру в Донецке покидал только ради покупки продуктов. В составе «Шахтёра» Фернандо выиграл чемпионат и Суперкубок Украины. В июле 2014 года многие бразильцы команды выразили желание покинуть клуб, в том числе и Фернандо.

«Сампдория» 
Летом 2015 года он перешёл в итальянскую «Сампдорию». За трансфер опорного полузащитника «блучеркьяти» заплатили 8 млн евро, которые были перечислены «горнякам» в два транша. При этом первые 4 миллиона украинская сторона получила сразу после оформления трансфера, а вторую половину выплаты — в 2016 году. Фернандо оказался редким бразильцем, которого «горняки» купили дороже, чем продали. 23 августа в матче против «Карпи» Фернандо дебютировал в итальянской Серии A. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Сампдорию». Он сразу же завоевал место в основе и провёл почти все матчи без замен. После того, как клуб с трудом избежал вылета в Серию B (15-е место из 20 команд), Фернандо решил покинуть команду. Так же хавбек вновь привлёк внимание европейских грандов. Летом 2016 его связывали с «Ювентусом», «Валенсией», «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» (Москва) 

Переговоры шли долго и сложно. 17 июля он подписал контракт с клубом. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Это самая дорогая покупка «красно-белых» в истории, до этого шесть лет первенство в этой номинации удерживал Эйден Макгиди с 12 миллионами. 31 июля в матче против тульского «Арсенала» Фернандо дебютировал в чемпионате России, заменив во втором тайме на 60-й минуте Джано Ананидзе. В последующих 4 матчах чемпионата России Фернандо выходил в стартовом составе и проводил на поле по 90 минут, в каждом из этих матчей получив по жёлтой карточке в промежуток с 67-й по 72-ю минуты. 5 ноября в гостевом матче против «Томи» он забил свой первый мяч за «Спартак», этот гол стал единственным в игре. В сезоне 2016/2017 Фернандо, являясь основным опорным полузащитником «Спартака», помог команде выиграть чемпионат России. Кроме гола в ворота «Томи» Фернандо отличился в матчах в «Краснодаром» (2:2) и «Уралом» (1:0).

26 сентября 2017 года в матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (1:1) забил мяч со штрафного. Для бразильца этот гол стал первым в еврокубках за всю карьеру.

В сезоне 2017/18 Фернандо вновь был основным центральным полузащитником «Спартака», который занял третье место в чемпионате России. В чемпионате бразилец сыграл 27 матчей — больше любого другого игрока команды (26 матчей сыграл Квинси Промес). Фернандо забил пять мячей, больше было только у Квинси Промеса (15) и Луиса Адриано (10). Бразилец забил по мячу в матчах против «Краснодара» (2:0, гол со штрафного), «Ростова» (2:2), «Уфы» (3:1, гол со штрафного под «стенкой»), СКА-Хабаровска (1:0, гол на 90-й минуте со штрафного) и «Тосно» (2:1, гол со штрафного). Таким образом, в первых двух сезонах если Фернандо забивал, то «Спартак» не проигрывал.

В сезоне 2018/19 Фернандо провёл 20 матчей в чемпионате России и забил три мяча: в ворота ЦСКА (8-й тур, 1:1, со штрафного), «Рубина» (26-й тур, 1:1) и «Урала» (27-й тур, 1:0). Третий сезон подряд гол Фернандо стал для Спартака «гарантией» не проигрыша матча в чемпионате. Фернандо стал третьим бомбардиром команды в чемпионате (вместе с Денисом Глушаковым и Лоренсо Мельгарехо), больше забили только Зе Луиш (10) и Луис Адриано (6).

В первом и втором турах чемпионата России 2019/20 сделал по голевой передаче с углового на Самюэля Жиго (в матче с «Сочи» 1:0) и Георгия Джикия (в матче с «Ростовом» 2:2).

За время, проведённое в составе «Спартака», Фернандо провёл 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

«Бэйцзин Гоань» 
30 июля 2019 года перешёл в пекинский «Бэйцзин Гоань», выступающий в суперлиге Китая. Сумма трансфера должна была составить € 15,000,000, при этом «Спартак» сначала отдал бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку € 5,400,000. В контракте также была прописана опция обязательного выкупа игрока за € 9,600,000. 2 августа 2019 года дебютировал за новый клуб в матче 21 тура чемпионата Китая против «Хэбэй Чайна Форчун» (2:0), в этом матче вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. За полгода в составе китайской команды Фернандо провёл семь матчей, сделал одну голевую передачу и получил жёлтую карточку. По истечении срока аренды появилась информация, что руководство пекинского клуба отказалось от опции выкупа бразильца, которые были указаны в качестве отступных. Однако по информации журналиста Сергея Егорова «Бэйцзин Гоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака». 9 января 2020 года тренер Сергей Кузнецов, который помогал Олегу Кононову в «Спартаке», рассказал «Спорт-Экспрессу», что Фернандо не вернётся в московскую команду. Первый мяч за «Бэйцзин Гоань» забил 22 сентября 2020 года в матче 12-го тура чемпионата Китая против «Циндао Хайню» (5:1). Всего за клуб провёл 26 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.

«Антальяспор» 
17 января 2022 года подписал контракт на полтора года с турецким «Антальяспором». Дебютировал за клуб 20 января 2022 года в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:2), выйдя на 76-й минуте вместо Фреди. 13 февраля 2022 года в матче 25-го тура чемпионата Турции против клуба «Фатих Карагюмрюк» (3:0) Фернандо забил свой первый мяч за «Антальяспор».

Международная карьера 
В 2009 году Фернандо в составе юношеской сборной Бразилии стал победителем юношеского чемпионата Южной Америки. В 2011 году он в составе молодёжной сборной Бразилии выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Перу. На турнире Фернандо сыграл в матчах против команд Парагвая, Чили, Аргентины, Уругвая, а также дважды Колумбии и Эквадора.

Летом того же года Фернандо выиграл молодёжный чемпионат мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Австрии, Панамы, Саудовской Аравии, Испании, Мексики и Португалии.

11 октября 2012 года в товарищеском матче против сборной Ирака Фернандо дебютировал за сборную Бразилии, заменив в конце второго тайма Паулиньо. В 2013 году он в составе сборной выиграл домашний Кубок конфедераций. На турнире Фернандо сыграл в матче против сборной Италии.

14 августа 2013 года вышел на поле в товарищеском матче против сборной Швейцарии в Базеле, после этого за сборную Бразилии не играл.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 8 матча / 0 голов; 3 победы, 4 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
 Клубные
«Гремио»
 Победитель Лиги Гаушу — 2010
 Серебряный призёр Лиги Гаушу — 2011

«Шахтёр»
 Чемпион Украины — 2013/14
 Серебряный призёр чемпионата Украины — 2014/15
 Обладатель Суперкубка Украины — 2013, 2014
 Финалист Кубка Украины — 2014, 2015

«Спартак»
 Чемпион России — 2016/17
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2017/18
 Обладатель Суперкубка России — 2017

«Бэйцзин Гоань»
 Серебряный призёр чемпионата Китая — 2019

 Международные

Бразилия (до 17)
 Юношеский чемпионат Южной Америки — 2009

Бразилия (до 20)
 Молодёжный чемпионат Южной Америки — 2011
 Молодёжный чемпионат мира — 2011

Бразилия
 Кубок конфедераций — 2013

 Индивидуальные
 Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона»: 2016/17 (№ 1)
 Лучший футболист месяца чемпионата России по футболу: март 2018

Личная жизнь 
Фернандо женат. Супругу зовут Рафаэлла Риворедо. У пары сын, которого назвали Энцо.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Гремио»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Антальяспор»